Literatura: Goodbye, Mr. Chips (novel·la)
 Cinema:
 Goodbye, Mr. Chips (pel·lícula de 1939), dirigida per Sam Wood
 Goodbye, Mr. Chips (pel·lícula de 1969), dirigida per Herbert Ross